Sasson puede referirse a:
 Joseph Sasson Entebi (* 1991), actor mexicano.
 Steven J. Sasson, un ingeniero eléctrico y el inventor de la cámara de fotografía digital.
 Jean Sasson, escritora estadounidense.
 Felipe Sassone Suárez (1884 - 1959), escritor y periodista peruano.